Le mot Cars peut désigner :

Toponyme 

 Cars, commune française, située dans le département de la Gironde
 Les Cars, commune française de la Haute-Vienne ;
 la maison des Cars, ruines d'une villa romaine dans la commune de Saint-Merd-les-Oussines (Corrèze).

Patronyme 

 La maison de Pérusse des Cars, dont:
 Guy des Cars, écrivain français ;
 Jean des Cars, écrivain français, fils du précédent ;
 Les Cars sont une famille de graveurs, peintres, éditeurs et marchands d'estampes, sans doute originaires des Flandres
François Ier Cars (1631-1701), graveur, éditeur et marchand d'estampes français
Jean-François Cars (1661-1738), fils de François , graveur, éditeur et marchand d'estampes français
Laurent Cars (1699-1771), fils de Jean-François, peintre et graveur français
François II Cars (1682-1763), fils de François , graveur français

Musique 
 The Cars, groupe musical ;
 The Cars, premier album du groupe The Cars sorti en 1978 ;
 Cars, chanson de Gary Numan (1979).

Cinéma 

 Cars, film d'animation de Disney/Pixar sorti en 2006.
 Cars : Quatre Roues, jeu vidéo.
 Cars Quatre Roues Rallye, attraction du Parc Walt Disney Studios.
 Cars 2 suite du film sortie en 2011
 Cars 2, jeu vidéo
 Cars 3 suite du film sortie en 2017

Sigle

L'acronyme CARS peut renvoyer à :
 , association canadienne de rallye automobile,
 , programme fédéral américain de 2009 destiné à inciter les citoyens américains à acquérir une automobile neuve,
 , échelle d'évaluation de l'autisme infantile
 , la fédération asiatiques des sports de roller.
 Camp d’assignation à résidence surveillée